Dit is de wereldranglijst voor mannen van december 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 december 2015.

Mannen 12